DDX25 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 54 692.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, транспорт, транспорт мРНК, диференціація клітин, сперматогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки